

Astronomia 
Geissler – cratere lunare

Persone 
Dieter Geissler – produttore cinematografico tedesco
Heinrich Geissler – fisico tedesco
Ines Geißler – nuotatrice tedesca
Manfred Geissler – pilota motociclistico tedesco